Panasonic – azienda giapponese
 Panasonic – marchio dell'omonima azienda giapponese
 Panasonic – squadra francese di ciclismo su strada
 Pan Sonic – gruppo musicale finlandese, precedentemente noti come Panasonic